Еліна Світоліна була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Дарію Касаткіну з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Dubai Tennis Championships 2018
Тур WTA 2018